Reidland (Bedum), streekje in de Nederlandse provincie Groningen, in de gemeente Het Hogeland
 Reidland (Kentucky), census-designated place in de Amerikaanse staat Kentucky